Das Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 2012 wurde vom 28. Juli bis 5. August auf dem Gelände des All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon ausgetragen. Titelverteidigerin war Jelena Dementjewa, die nach ihrem Rücktritt am 29. Oktober 2010 den Titel nicht verteidigte. Gespielt wurde auf dem Gelände des All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon vom 28. Juli bis 4. August 2012. Insgesamt nahmen 64 Spielerinnen an diesem Turnier teil. Die Auslosung der Begegnungen fand am 26. Juli 2012 statt.

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizielle Seite des Damenturniers auf london2012.com (englisch)

Tennis-Dameneinzel
2012
Tennisturnier in London
Tennisturnier 2012
Sportveranstaltung im London Borough of Merton